Achiel Vandenabeele (1922-2018), Belgische senator 
 Bieke Vandenabeele (1984), Belgische sporter
 Isabelle Vandenabeele (1972), Belgische illustrator
 Henri Vandenabeele (2000), Belgische wielrenner
 Nico Vandenabeele (1967), Belgische wielrenner
 Wouter Vandenabeele, Belgische violist en componist

Zie ook 
 Van den Abeele (doorverwijspagina)
 Van den Abbeele (doorverwijspagina)

Achternaam